Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2000/2001 — 100-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 12 августа 2000 и закончился 28 апреля 2001 года. Чемпионский титул смог защитить клуб «Линфилд».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001
2000-е годы в Северной Ирландии